Гариб — может означать следующее:

Фамилия 
 Гариб, Жуад — марокканский марафонец.
 Гариб, Мохаммад — иранский медик-педиатр.
 Гариб, Энас — египетская прыгунья в длину.
 Гариб, Абдольазим — иранский филолог.

Прочее 
 Гариб — ударный кратер на Энцеладе.